Ultra-short-period planets (USPP)  – klasa planet pozasłonecznych o bardzo krótkim okresie orbitalnym, o długości poniżej jednego dnia ziemskiego.  Znane obiekty USPP występują tylko wokół gwiazd o masie mniejszej niż 0,88 mas Słońca.  Niewielkie planety orbitujące tak blisko większych i jaśniejszych gwiazd zapewne szybko wyparowują.

Przypisy 

Planety pozasłoneczne
Typologia planet